Братья Ни́колас — танцевальный дуэт братьев  (1914—2006) и  (1921—2000), выступавший в акробатический танцевальном стиле, известном как «».

Благодаря своему артистизму, исполнительскому мастерству и оригинальности хореографии, братья считаются величайшими степистами своего времени. Их выступление в музыкальном номере «Прыгучий джайв» (Jumpin' Jive) в сопровождении Кэба Кэллоуэя и его оркестра из фильма «» признано наиболее виртуозным танцем из всех, когда-либо появившихся на экране. Сами братья считают, что стали успешными благодаря своему собственному неповторимому стилю в те времена, когда у публики был большой спрос на яркую индивидуальность.

Биография 
Проведя своё детство в эпоху водевильных представлений и прославившись во времена расцвета Гарлемского Ренессанса, братья продолжали свою карьеру, выступая на сцене, в кино и на телевидении вплоть до 1990-х годов.

Их родители, имевшие музыкальное образование, выступали в собственной группе — мать играла на фортепиано, тогда как отец был барабанщиком. После того, как в 1926 году семья переехала в Филадельфию, они выступали на сцене «старого» Стэндарт-театра. Начиная с трёхлетнего возраста Файар, сидя в первом ряду, присутствовал на выступлениях родителей. К тому времени, когда ему исполнилось десять, он уже видел на сцене таких выдающихся артистов афро-американского водевиля, как ,  и .

Ни Файар, ни Гарольд не имели никакого хореографического образования. Старший брат учился петь и танцевать самостоятельно, наблюдая за выступлениями профессиональных артистов и подражая им. Ему нравилось сочетание степа и акробатики, и он нередко развлекал соседских детей, пытаясь воспроизвести увиденные выступления. Затем он начал учить младших детей в семье. Гарольд боготворил старшего брата и старался всячески копировать его движения и стиль.

Файар начал выступать со своей младшей сестрой Дороти как дуэт «Дети Николас» (Nicholas Kids), позднее к ним присоединился Гарольд. После того, как Дороти решила отказаться от артистической карьеры, «Дети Николас» трансформировались в дуэт «Братья Николас».

Братья начали выступать в Филадельфии в конце 1920-х годов и быстро стали известными. Их дебютом стало выступление для радиопередачи The Horn and Hardart Kiddie Hour, затем последовали ангажементы от местных театров, таких как «Стэндарт» и «Пёрл». После того, как их выступление на сцене последнего увидел менеджер водевиля The Lafayette, они были сразу же приглашены выступать в этом нью-йоркском шоу.

В 1932 году, когда Файару было восемнадцать, а Гарольду всего одиннадцать, братья дебютировали в гарлемском «Коттон-клубе». Их выступление в джазовом Bugle Call Rag настолько впечатлило зрителей (которые в основном были белыми), что братья стали единственными афро-американскими артистами клуба, которым было дозволено общаться с белыми покровителями из публики..

В течение двух лет работы в «Коттон-клубе», братья выступали с оркестрами , Кэба Кэллоуэя, Дюка Эллингтона и . В том же  году они впервые появились на киноэкране — в эпизоде фильма Pie Pie Blackbird с  и его его оркестром.

Продюсер Сэмюэл Голдвин, увидевший одно из их выступлений в клубе, пригласил братьев в Калифорнию, сняться в фильме «» (), что стало их первой ролью в Голливуде

В  году они дебютировали на Бродвее, в шоу «» 1936 года, в следующем году выступали в мюзикле Ричарда Роджерса и Лоренца Харта , куда их пригласил хореограф Джордж Баланчин. Занимаясь с Баланчиным, братья настолько обогатили свою танцевальную лексику, что многих это заставило предположить, будто бы они имеют балетное образование.

Награды 
 1998 — премия  за достижения в области современного танца (Samuel H. Scripps / American Dance Festival Award for lifetime achievement in modern dance).

 Фильмография 
В большинстве своих фильмов братья Николас снимались в танцевальных эпизодах, не вовлечённых в развитие сюжета. Такие развлекательные фрагменты можно было легко вырезать из фильма, не ломая его драматургию, что требовалась для кинопроката в южных штатах согласно расовой политике и законам того времени.

 1932 —  (эпизод)
 1934 — «»
 1935 — «Водевиль. Цветное шоу» / An All-Colored Vaudeville Show (эпизод)
 1935 — «»
 1935 — «»
 1936 — «Чёрная сеть» (эпизод)
 1936 — «»
 1937 — «»
 1937 — Calling All Stars 1939 — «Мой сын виновен» / My Son Is Guilty 1940 — «Даже по-аргентински»
 1940 — «»
 1941 — «»
 1941 — «Серенада солнечной долины»
 1942 — «»
 1943 — «»
 1944 — «»
 1946 — Dixieland Jamboree (эпизод)
 1948 — «»
 1948 — Pathe Newsreel 1951 — Botta e Riposta 1953 — El Misterio del carro express 1953 — El Mensaje de la muerte 1955 — Musik im Blut 1956 — Bonjour Kathrin 1974 — «» (архивные записи)
 1975 — «»*
 1985 — «»*
 1990 — That’s Black Entertainment*
 1992 — , музыкальный клип Джанет Джексон
 1992 — «Братья Николас: мы поём и танцуем» / The Nicholas Brothers: We Sing and We Dance 2000 — «Я снимался в кино» / I Used to Be in Pictures 2003 — «Золотой век Бродвея глазами его легенд» / Broadway: The Golden Age, by the Legends Who Were There 2005 — Hard Four''

Фильмы и передачи, где братья снимались по-отдельности, не указаны.
 
(*) — использованы архивные записи.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Братья
Танцевальные дуэты
Степисты США
Семейные музыкальные коллективы